Autovlak může být: 
 Autovlak, železniční vlak pro přepravu cestujících spolu s jejich osobními automobily
 Autotrain (ve své době označovaný též motor train či railmotor), typ britské železniční osobní vlakové soupravy užívaný od 20. do 60. let 20. století, kde parní lokomotiva mohla být dálkově řízena z kabiny na konci vlaku
 Autovlak (silniční konvoj), konvoj silničních vozidel, v němž připojená vozidla jsou automaticky řízena v závislosti na manuálním řízení vedoucího vozidla
 Silniční vlak, nákladní silniční jízdní souprava s více přívěsy
 Silniční vláček, turistická nekolejová jízdní souprava vzhledem imitující železniční vlak